Ben 10 může být:
 Ben 10 (seriál, 2005) – americký animovaný televizní seriál z let 2005–2008
 Ben 10: Síla vesmíru – americký animovaný televizní seriál z let 2008–2010
 Ben 10: Dokonalý mimozemšťan – americký animovaný televizní seriál z let 2010–2012
 Ben 10: Omniverse – americký animovaný televizní seriál z let 2012–2014
 Ben 10 (seriál, 2016) – americký animovaný televizní seriál z roku 2016
 Ben 10: Tajemství Omnitrixu – americký animovaný televizní film z roku 2007
 Ben 10: Race Against Time – americký film režiséra Alexe Wintera z roku 2007
 Ben 10: Alien Swarm – americký televizní film režiséra Alexe Wintera z roku 2009
 Ben 10: Destroy All Aliens – singapursko-americký animovaný televizní film z roku 2012
 Ben 10 / Generator Rex: Heroes United – crossover speciál z roku 2011